Filips de Stoute (1342-1404), hertog van Bourgondië
 Filips II van Baden-Baden (1559-1588), markgraaf van Baden-Baden (1569-1588)
 Filips II van Brunswijk-Grubenhagen (1533-1596), hertog van Brunswijk-Grubenhagen (1595-1596)
 Filips II van Frankrijk (1165-1223), koning van Frankrijk (1180-1223)
 Filips II van Hessen-Rheinfels (1541-1583), landgraaf van Hessen-Rheinfels (1567-1583)
 Filips II van Lévis de Quélus (1435-1475), kardinaal-aartsbisschop
 Filips II van Namen (1195-1226), markgraaf van Namen (1212-1226)
 Filips II van Nassau-Weilburg (1418-1492), graaf van Nassau-Weilburg (1429-1490)
 Filips II van Nassau-Wiesbaden (Filips “der Jungherr”) (1516-1566), graaf van Nassau-Wiesbaden (1536-1566)
 Filips II van Pommeren (1573-1618),  hertog van Pommeren-Stettin (1606-1618)
 Filips II van Savoye (1438-1497), hertog van Savoye (1496-1497)
 Filips II van Schwarzburg (-1564), graaf van Schwarzburg-Leutenberg (1555-1564)
 Filips II van Spanje (1527-1598), koning van Spanje (1556-1598) en Portugal (1580-1598), heer der Nederlanden
 Filips II van Tarente (ca.1329-1374), vorst van Tarente (1362-1374) en Achaje (1364-1373)
 Filips II van Vianden (ca.1280-1315/16), graaf van Vianden (1306-1315/16)
 Filips II van Ville-sur-Illon ( -1409), prins-bisschop van Toul (1399-1409)
 Filips II Albrecht van Württemberg (1893-1975), hertog van Württemberg
 Filips II Ernst van Schaumburg-Lippe (1723-1787), graaf van Schaumburg-Lippe (1777-1787)
 Philippus II van Macedonië (382-336 v.Chr.), koning van Macedonië (359-333)